Hübbe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hübbe (1865–1941), deutscher Kaufmann und Sprachforscher
 Anton Cornelius Hübbe (1872–1942), deutscher Bankier und von 1927 bis 1931 Präses der Handelskammer Hamburg
 Felicitas Hübbe-Haunert (1925–2006), deutsche Lehrerin
 Heinrich Hübbe (1803–1871), deutscher Wasserbaumeister
 Hermann Victor Hugo Hübbe (1901–1972), deutsch-mexikanischer Bankier, Präses der Handelskammer Hamburg
 Karl Johann Heinrich Hübbe (1764–1830), deutscher Prediger und Schriftsteller
 Wilhelm Hübbe (1804–1886), deutscher Jurist und Beamter
 Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846–1916), deutscher Schriftsteller und Theosoph

Siehe auch:
 Hubbe